Сан Висенте Ферер има више значења:

 Сан Висенте Ферер, Ранчо Пињон (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Висенте Ферер (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Висенте Ферер (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику